Brygmophyseter shigensis — викопний вид зубатих китів родини кашалотових (Physeteridae), що існував у міоцені 15 млн років тому.

Назва 
Brygmophyseter з грецької мови перекладається як «кашалот, що кусається» .

Опис 
Голотип (SFM-0001) знайдений у 1988 році у префектурі Нагано в Японії. Він складається з повного кістяка 7 м завдовжки, в тому числі з черепа завдовжки 140 см. Цей вид мав по 12 зубів на кожній щелепі, на відміну від сучасного кашалота, що має зуби лише на нижній щелепі.

Спосіб життя 
Brygmophyseter був великим хижаком свого часу, що міг сягати 12 м завдовжки. Він мав спеціальний орган на верхній щелепі, що використовувався для ехолокації. За допомогою ультразвуку кит полював на рибу, ластоногих та кальмарів.

Філогенія 

Еволюційні відносини між Brygmophyseter та іншими кашалотами

Примітки

Посилання 
 Brygmophyseter Skeleton on display in a Japanese Museum
 Brygmophyseter, ancient killer sperm whale
 Age of Mammals — Specimen Spotlight — Aulophyseter morricei  (This video also contains information about Brygmophyseter)

†
Вимерлі китоподібні
Ссавці міоцену
Вимерлі тварини, описані 1995